INN est un code qui peut désigner :
 .

 Inn, un cours d'eau se jetant dans le Danube à Passau en Allemagne ;
 district d'Inn, un ancien district du canton des Grisons en Suisse.

INN est un sigle qui peut désigner :
 InterNetNews, un logiciel serveur pour la diffusion de groupes de discussion (newsgroups) sur Usenet.

INN est une abréviation qui peut désigner :
 pêche illégale, non-déclarée et non-réglementée.

InN est un code qui peut désigner :
 nitrure d'indium, le symbole chimique du nitrure d'indium.

Code